Le Grand Échiquier est un livre de géopolitique écrit par Zbigniew Brzeziński et publié en 1997.
 Le Grand Échiquier, textes de Jacques Chancel, éditions du Sous-sol, 2015.
 Le Grand Échiquier est une émission de télévision.